Hans Koeppen oder Hans Köppen ist der Name folgender Personen:

* Hans Köppen (Landrat), deutscher Landrat 
 Hans Koeppen (Offizier) (1876–1948), deutscher Generalstabsoffizier und Rallyefahrer
 Hans Koeppen (Historiker) (1913–1977), deutscher Historiker und Archivar
 Hans-Bernd Köppen (* 1960), deutscher Priester